Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een waarborgfonds in België
 Waarborgfonds Motorverkeer (Nederland), een waarborgfonds in Nederland
 Waarborgfonds Motorverkeer (Suriname), een waarborgfonds in Suriname
 Waarborgfonds Eigen Woningen, het waarborgfonds achter de Nationale Hypotheek Garantie
 Waarborgfonds Sociale Woningbouw